Don't Be Afraid of the Dark (film, 1973)

 Don't Be Afraid of the Dark (film, 2011)